Antiquities is Engels voor 'oudheden' en verwijst doorgaans naar voorwerpen uit de oudheid. Het kan verder verwijzen naar:
 Antiquities Act, een Amerikaanse wet die de president de bevoegdheid geeft om 'nationale monumenten' te beschermen
 Supreme Council of Antiquities, een voormalige instelling van het Egyptische ministerie van Cultuur
 Antiquities (2018), Amerikaanse film uit 2018